Пало Амариљо има више значења:

 Пало Амариљо (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Амариљо (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Амариљо (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Амариљо (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Амариљо (Тескалтитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пало Амариљо (Сан Хосе дел Ринкон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пало Амариљо (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Амариљо (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Амариљо, Мата Пионче (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Амариљо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Амариљо (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику